Тимофей Михайлович Власов  ( — ) — русский военный деятель, полковник. Герой Первой мировой войны, погиб в бою.

Биография 
В 1890 году вступил в службу после окончания Херсонского земского сельскохозяйственного училища. В 1891 году после окончания Одесского военного училища по I разряду произведён в подпоручики и выпущен в Томский 39-й пехотный полк.

В 1895 году произведён в поручики, в 1900 году в штабс-капитаны, в 1903 году в капитаны. С 1904 года участник Русско-японской войны командир роты в составе 39-го Томского пехотного полка. За боевые отличия награждён Анненским оружием «За храбрость».

В 1910 году произведён в подполковники — командир батальона Сибирского 7-го стрелкового полка. С 1914 года участник Первой мировой войны во главе своего батальона. 6 ноября 1914 года был контужен в бою у города Станиславова, остался в строю. 14 февраля 1915 года погиб в бою у Прасныша, Высочайшим приказом от 28 февраля 1916 года исключён из списков убитым в бою с неприятелем. Высочайшим приказом от 22 июля 1915 года за боевые отличия посмертно произведён в полковники.

Высочайшим приказом от 6 апреля 1915 года за храбрость награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:

Высочайшим приказом от 7 ноября 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием:

Награды 
 Анненское оружие «За храбрость» (ВП 1907)
 Орден Святого Станислава 3-й степени  с мечами и бантом (ВП 1908)
 Орден Святой Анны 3-й степени  (ВП 1909)
 Орден Святого Станислава 2-й степени  (ВП 22.02.1913)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 06.04.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 07.11.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 17.10.1916; посмертно)

Примечания

Литература 
 
  по военному ведомству//Разведчик на  1915—1916 гг.
 РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 241-392 (1915 г.)

Ссылки 
 
  Власов, Тимофей Михайлович. // Георгиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Одесского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)